Termenul „Lillooet” se poate referi la:

Lillooet (popor), o grupă etnică de amerindieni din British Columbia, Canada
Lillooet, British Columbia, localitate din British Columbia
Lillooet River, râu din British Columbia (Columbia Britanică)
Lillooet Ranger, munți din Canada de Vest